Sousa este un nume propriu care se poate referi la

Cetacee 

 Sousa (delfini), gen de cetacee din familia Delphinidae cuprinzând două specii, Sousa chinensis și Sousa teuszii

Oraș în Brazilia 

 Sousa, Paraíba, oraș din statul brazilian Paraíba

Nume proprii